David Hirst – piłkarz
 David Hirst – arachnolog
 David Hirst – dziennikarz, korespondent w Libanie i na Środkowym Wschodzie

Przypisy